
Урна — река в Омской и Тюменской областях России. Левый приток Демьянки. Длина реки составляет 336 км, площадь водосборного бассейна — 3780 км².

Бассейн 
(км от устья)
 17 км: Сырая Речка (лв)
 Большие Тавли (пр)
 Малые Тавли (пр)
 91 км: Окуневка (лв)
 96 км: Большой Рогаис (пр)
 7 км: Малый Рогаис (пр)
 125 км: Малая Коптанка (лв)
 130 км: Малая Урна (пр)
 65 км: Веснянка (пр)
 Чернявка (пр)
 170 км: Большая Коптанка (лв)
 Пихтовка (пр)
 190 км: Кедровая (пр)
 14 км: Юга (пр)
 228 км: Тисса (лв)
 255 км: Тигияр (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иртыш от впадения реки Тобол до города Ханты-Мансийск (выше), без реки Конда, речной подбассейн реки — бассейны притоков Иртыша от Тобола до Оби. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Демьянки
Реки Уватского района
Реки Тевризского района